We The Living, Vol. 3 este un CD realizat de True Tunes Music în 2000.

Lista pieselor 
Wedding Party - Alliance 
Audio Paradox - Time to burn 
Nova Sphere - Cypher Dreamscape 
Caul - Strength according to the word 
Saviour Machine - Behold a pale horse 
Evanescence - Whisper 
GLOBALWAVESYSTEM - Cardboard box 
Jeff Elbel with Ping - We the living 
Tara Vanflower - Talitha Koum! 
Killingtheoldman - Incubus 
Autovoice - Tension 
Frolic - So True by 
Steve Scott - Nervous Systems 2 
EnGrave - Miserere et Parce 
The Eternal Chapter - Still Haunting 
Brian C. Jones - Requiem

Albume din 2000